Disley ist der Familienname folgender Personen:

 Diz Disley (1931–2010), kanadischer Gitarrist des Swing und Cartoonist
 John Disley (1928–2016), britischer Leichtathlet

Disley steht ferner für:
 Disley (Cheshire), einen Weiler in Cheshire East, England
 Disley (Saskatchewan), Ort (Village) in der kanadischen Provinz Saskatchewan